Great Finborough – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Little Finborough – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk